Simpson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Simpson County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 80001668
 Simpson County Courthouse (Mississippi), ID-Nr. 85001898